Купата на европейските шампиони 1988/89 е 34-то издание на турнира. 31 клубни отбора участват в него, в това число 31 национални шампиона от предходния сезон и ПСВ Айндховен като носител на трофея.

Участниците играят в чист турнирен формат със срещи на разменено гостуване (изключение: финалът) за короната на европейския клубен футбол. При равенство след двете срещи се гледа правилото за гол на чужд терен. Ако и там има равенство, при втората среща се изиграват и продължения и евентуално като краен изход се достига до изпълнение на дузпи.

Финалът се играе на 24 май 1989 г. на Камп Ноу в Барселона пред 97.000 зрители.

1. Кръг 
Първите срещи се състоят на 6 и 7 септември, а реваншите са на 4, 5 и 11 октомври 1988 г.

2. Кръг 
Първите срещи се състоят на 26 октомври, а реваншите са на 9 ноември 1988 г.

1 Първият реванш на 9 ноември 1989 г. е прекратен.

Четвъртфинал 
Първите срещи се състоят на 1 март, а реваншите са на 15 март 1989 г.

2 Реваншът се играе в Кьолн.

Полуфинал 
Първите срещи се състоят на 5 април, а реваншите са на 19 април 1989 г.

3 Реваншът се играе в Измир.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1988/89
 Купа на УЕФА 1988/89

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за КЕШ 1988/89
 Детайли на мачовете за сезон 1988/89 в rsssf.com

Европейска шампионска лига